Станишино — название населённых пунктов в России:
 Станишино — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Станишино — деревня в Старицком районе Тверской области.